Угар може бити:

 Угар (притока Врбаса), река у Босни и Херцеговини
 Угар (приток Урсула), река у Русији
 Угар (приток Джогджо), река у Русији